El Ministerio de Educación y Cultura de España, durante los gobiernos de José María Aznar (legislaturas VI y VII), fue un departamento ministerial con competencias en educación, ciencia, cultura y deporte. Existió con esta denominación durante los primeros cuatro años de gobierno, desde 1996 hasta 2000.

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Educación y Cultura fueron:
 Esperanza Aguirre y Gil de Biedma (5 de mayo de 1996-19 de enero de 1999)
 Mariano Rajoy Brey (19 de enero de 1999-27 de abril de 2000)

Historia

Enlaces externos 
 Estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Cultura, en boe.es.

Educación y Cultura
Educación y Cultura
Educación y Cultura
Educación y Cultura